Архиепархия Гандинагара () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Гандинагар, Индия. В митрополию Гандинагара входят епархии Ахмадабада, Бароды, Раджкота. Кафедральным собором архиепархии Гандинагара является Премаватар Ису Мандир.

История 
11 октября 2002 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Dilecta in Indiae, которой архиепархию Гандинагара, выделив её епархии Ахмадабада.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Stanislaus Fernandes (11.10.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Dilecta in Indiae

Ссылки 
 Информация  

Гандинагар